Нусейбе — палестинская фамилия, происходящая от иерусалимского клана .

Известные носители:
 Нусейбе, Сари (род. 1949) — палестинский учёный и политик.
 Нусейбе, Хазем (1922—2022) — иорданский политик и дипломат.